Bétharram peut désigner :
 Lestelle-Bétharram, commune française des Pyrénées-Atlantiques connue notamment pour : 
 Les grottes de Bétharram
 le sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram, qui accueille des pèlerinages depuis le  et qui 
 Les Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, une congrégation religieuse ; Michel Garicoïts fonda cette congrégation, vouée à l'apostolat.